Касс (Cass, Kass) может означать:

Фамилия 
  (род. 1963) — немецкий волейболист и спортивный врач, чемпион ФРГ в составе клуба «Байер Леверкузен» (1990).
  (1902—1989) — британский режиссёр.
  (род. 1952) — американская художница.
  (1937—2015) — американский сценарист и драматург, лауреат премии Гильдии сценаристов США за лучшую телеантологию (1975).
  (1661—1718) — британский торговец и политик, шериф Лондона (1711), член Палаты общин Великобритании (1710—1715).
 Касс, Джон (род. 1956) — американский журналист, колумнист газеты Chicago Tribune.
  (Ричард Касс; род. 1946) — американский спортивный функционер, президент клуба Национальной футбольной лиги «Балтимор Рэйвенс» (с 2004).
  (1937—2008) — американский экономист, профессор Пенсильванского университета (с 1974), автор неоклассической модели экономического роста.
 Касс, Дэнни (род. 1982) — американский сноубордист.
 Касс, Кармен (род. 1978) — эстонская топ-модель, актриса и политик.
 Касс, Кира (род. 1982) — американская писательница.
  (род. 1970) — эстонская детская писательница, победитель конкурса Nukitsa (2012).
  — канадский онколог, лауреат Премии Роберт Нобла Канадского ракового общества (2006), член Королевского общества Канады (с 2002).
  (1911—1985) — эстонский футболист, чемпион Эстонии в составе клубов «Спорт» (1931—1933), «Эстония» (1939) и «Динамо» (1945, 1947, 1949, 1950).
 Касс, Ли (1925—1995) — американский певец.
 Касс, Льюис (1782—1866) — американский политический деятель.
  — американский специалист по компьютерной графике, лауреат премии «Оскар» за технические достижения (2005).
 Касс, Мосс (Мозес Генри Касс; род. 1927) — австралийский политик, член Палаты представителей (1969—1983), министр окружающей среды (1972—1975) и средств массовой информации (1975).
 Касс, Пегги (1924—1999) — американская актриса и телеведущая.
  (род. 1938) — американская и израильская писательница, лауреат Национальной еврейской книжной премии (2005).
  (наст. имя — Джон Остин 4-й; род. 1973) — американский рэпер.
  — канадский теле- и кинопродюсер, лауреат премии «Джини» за лучший фильм (1996).
  (1940—2018) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе команды Вустершира (1974).
  — британский химик, профессор химической биологии Имперского колледжа Лондона, лауреат премии Mullard Королевского общества (1993) и Премии Джорджа Стокса Королевского химического общества (2017).
  (1787—1861) — шериф английского графства Хертфордшир (1844—1845).
  (1913—2000) — канадский юрист и политик, генеральный прокурор (1962—1964) и председатель Законодательного собрания (1968—1971) провинции Онтарио.
  (род. 1926) — фарерский учитель и политик, член Лёгтинга (1966—1988).

  (род. 1976) — игрок сборной Объединённых Арабских Эмиратов по футболу.
  (род. 1988) — марокканский футболист, игрок Чемпионата Марокко в составе клуба «Ренессанс Беркан».
  (род. 1965) — египетский футболист, игрок клубов Чемпионата Египта и национальной сборной.

Топоним 
 
Составные топонимы
 Кассвилл

Прочее 
 Касс — фильм 2008 года.

См. также 
 Кас
 
  (1927—2010) — венгерский иллюстратор, лауреат Премии Кошута (1999).